Mutua Madrileña Madrid Open 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Mutua Madrileña Madrid Open rozgrywany w dniach 7–16 maja 2010 roku w Mardycie na kortach ziemnych o puli nagród 3 700 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Hiszpanii